Джеймс Хонг (;  22 лютого 1929) — американський характерний актор, продюсер та режисер. Китайське ім'я — У Ханьчжан ().

Фільмографія

Фільми

Мультфільми

Посилання 
 
 
 

Уродженці Міннеаполіса
Американські кіноактори
Американські телеактори
Американські театральні актори
Американські актори озвучування
Американці китайського походження